De prijs voor Oceanisch Voetballer van het Jaar wordt sinds 1988 jaarlijks door de Oceania Football Confederation uitgereikt aan de beste voetballer van Oceanië.

Winnaars

Externe link 
 Oceania Player of the Year

Voetbalprijs
Oceanische prijs